Stromatoneurospora är ett släkte av svampar. Stromatoneurospora ingår i familjen kolkärnsvampar, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Stromatoneurospora